Il doppio del torneo di tennis Grand Prix Hassan II 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori David Adams e Menno Oosting che hanno battuto in finale Cristian Brandi e Federico Mordegan 6-3, 6-4.

Teste di serie

 David Adams /  Menno Oosting (campioni)
 Tomás Carbonell /  Udo Riglewski (semifinali)

 Stefan Kruger /  Libor Pimek (primo turno)
 Horacio de la Peña /  Mark Koevermans (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Grand Prix Hassan II 1994
ATP Tour 1994